Первая лига 1973/1974 () — 48-й сезон чемпионата Чехословакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Чехословакии на rsssf.com

1973/1974
Чехословакия
Чехословакия
Спорт в Чехословакии в 1973 году
Спорт в Чехословакии в 1974 году